LEJ steht für:

 Leipzig (DE LEJ nach UN/LOCODE)
 Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code)
 Bahnhof Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code)
 Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd

L.E.J. steht für:

 L.E.J., ein französisches Musiktrio

Siehe auch:

LEJ